Фалькенберг () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Ротталь-Инн. Подчиняется управлению Фалькенберг. Население составляет 3843 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 66,60 км². Официальный код — 09 2 77 119.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии